In der Liste der Bodendenkmale in Vetschau/Spreewald sind alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Vetschau/Spreewald und ihrer Ortsteile aufgelistet. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Vetschau/Spreewald aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Vetschau Spreewald
Vetschau Spreewald